Duffield ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Duffield (Colorado)
 Duffield (Michigan)
 Duffield (Pennsylvania)
 Duffield (Virginia)

in England:
 Duffield (Derbyshire)
 North Duffield, North Yorkshire

Duffield ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Duffield (* 1985), US-amerikanischer Drehbuchautor 
 Burkely Duffield (* 1992), kanadischer Schauspieler
 Linda Joy Duffield (* 1953), britische Diplomatin
 Victoria Duffield (* 1995), kanadische Sängerin, Schauspielerin und Tänzerin